Николай Иванович Захаров: Захаров, Николай Иванович (1926—1986) — советский хоккеист, тренер.
 Захаров, Николай Иванович (1929—2002) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.